Ethan Byron Moreau, kanadski hokejist, * 22. september 1975, Huntsville, Ontario, Kanada.

Moreau je kariero začel v sezoni 1991/92 pri klubu Niagara Falls Thunder v ligi OHL, kjer je igral štiri sezone. Leta 1994 je bil kot skupno štirinajsti izbran v prvem krogu NHL nabora s strani kluba Chicago Blackhawks, za katerega je zaigral v sezoni 1995/96. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Edmonton Oilers, Columbus Blue Jackets in Los Angeles Kings, je skupno odigral 928 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 147 golov in 140 podaj, ter 46 tekem končnice, na katerih je dosegel tri gole in šest podaj. Za Edmonton Oilerse je odigral enajst zaporednih sezon, med letoma 2007 in 2010 je bil klubski kapetan. V sezoni 2004/05, ko liga NHL zaradi stavke ni potekala, je igral za VSV EC v avstrijski ligi. V svoji zadnji sezoni 2011/12 je odigral osemindvajset tekem rednega dela za Los Angeles Kingse, ki so prvič osvojili Stanleyjev pokal.

Pregled kariere 

|-
| Niagara Falls Thunder
| OHL
| 91/92
|
| 62
| 20
| 35
| 55
|
| 39
|
| 17
| 4
| 6
| 10
|
| 4
|-
| Niagara Falls Thunder
| OHL
| 92/93
|
| 65
| 32
| 41
| 73
|
| 69
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|-
| Niagara Falls Thunder
| OHL
| 93/94
|
| 59
| 44
| 54
| 98
|
| 100
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Niagara Falls Thunder
| OHL
| 94/95
|
| 39
| 25
| 41
| 66
|
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sudbury Wolves
| OHL
| 94/95
|
| 23
| 13
| 17
| 30
|
| 22
|
| 18
| 6
| 12
| 18
|
| 26
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 95/96
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 95/96
|
| 71
| 21
| 20
| 41
| 0
| 126
|
| 5
| 4
| 0
| 4
| +2
| 8
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 96/97
|
| 82
| 15
| 16
| 31
| +13
| 123
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +3
| 9
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 97/98
|
| 54
| 9
| 9
| 18
| 0
| 73
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 98/99
|
| 66
| 9
| 6
| 15
| -5
| 84
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 98/99
|
| 14
| 1
| 5
| 6
| +2
| 8
|
| 4
| 0
| 3
| 3
| +3
| 6
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 99/00
|
| 73
| 17
| 10
| 27
| +8
| 62
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 00/01
|
| 68
| 9
| 10
| 19
| -6
| 90
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 01/02
|
| 80
| 11
| 5
| 16
| +4
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 02/03
|
| 78
| 14
| 17
| 31
| -7
| 112
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -4
| 16
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 03/04
|
| 81
| 20
| 12
| 32
| +7
| 96
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 16
| 10
| 6
| 16
| -8
| 73
|
| 3
| 4
| 0
| 4
| +1
| 0
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 05/06
|
| 74
| 11
| 16
| 27
| +6
| 87
|
| 21
| 2
| 1
| 3
| 0
| 19
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 06/07
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| -4
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 07/08
|
| 25
| 5
| 4
| 9
| -4
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 08/09
|
| 77
| 14
| 12
| 26
| 0
| 133
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 09/10
|
| 76
| 9
| 9
| 18
| -18
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 10/11
|
| 37
| 1
| 5
| 6
| -9
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 11/12
|
| 28
| 1
| 3
| 4
| -3
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1263
| bgcolor="#7FFF00" | 312
| bgcolor="#7FFF00" | 354
| bgcolor="#7FFF00" | 666
| bgcolor="#7FFF00" | -23
| bgcolor="#7FFF00" | 1608
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 93
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 94
|}

Viri 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Izbrani na naboru lige NHL (Chicago Blackhawks)
Hokejisti Niagara Falls Thunder
Hokejisti Sudbury Wolves
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Indianapolis Ice
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti VSV EC
Hokejisti Columbus Blue Jackets
Hokejisti Los Angeles Kings
Zmagovalci Stanleyjevega pokala